APA, como sigla, pode significar:
 Área de proteção ambiental
 Agência Portuguesa do Ambiente
 Associação Portuguesa de Asmáticos
 Associação Profissional dos Arqueólogos

 American Psychological Association
 Acolytes Protection Agency

Ver também
 Apa (pão)
 Rio Apa
 Apa (Satu Mare), na Roménia

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos